Теорема Слешинского — Прингсхайма — один из признаков сходимости обобщённых цепных дробей.

История 

Теорема была доказана в конце 19-го века независимо Иваном Слешинским
и
Альфредом Прингсхаймом.

Формулировка 

Предположим,  и  — последовательности вещественных чисел такие, что  для любого .
Тогда цепная дробь
 
сходится абсолютно к некоторому вещественному числу в интервале .

Примечания 

Непрерывная дробь